Konsulat Dominikany w Gdańsku (Konsulat der Dominikanischen Republik in Danzig, Consulado de República Dominicana en Danzig) – dominikańska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Dominikany w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1928. Urząd funkcjonował do 1940.

Kierownicy konsulatu 
 1928-1940 - Fritz Lietzau, konsul (1868-1942)

Siedziba 
 Am Johannisberg 16-17 (obecnie ul. Sobótki) (1927-1940)

Bibliografia 
 Danziger Jahrbuch : unter Benutzung amtlichen Materials von F. A. Lubianski, Danzig 1930
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Przypisy 

Gdańsk
Dominikana
Dominikana
Stosunki polsko-dominikańskie